Gijón steht für:

 Gijón, eine Großstadt in Asturien, Spanien
 Gijón (Comarca), eine Verwaltungseinheit in Asturien
 Gijón (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Gijón ist der Familienname folgender Personen:

 Aitana Sánchez-Gijón (* 1968), spanisch-italienische Filmschauspielerin
 Álvaro Gijón (* 1976), spanischer Skilangläufer
 Don Miguel de Gijón y León (1717–1794), hispanoamerikanischer Geschäftsmann, Adeliger, und Vertrauter von Pablo de Olavide
 Pablo Gijón (* 1983), spanischer Eishockeyspieler